

Personnalités 

 Eshkol Nevo (né en 1971), écrivain israélien ;
  (né en 1929), biologiste israélien ;
 Gal Nevo (né en 1987), nageur israélien ;
  (1924-2021), universitaire et critique littéraire israélienne ;
 Yehuda D. Nevo (1932-1992), archéologue israélien.